I Liga austriacka w piłce nożnej (1934/1935) była 24. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. Tytułu nie obroniła drużyna Admira Wiedeń. Nowym mistrzem Austrii został zespół Rapid Wiedeń.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Bundesliga austriacka w piłce nożnej mężczyzn

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii
1934 w piłce nożnej
1935 w piłce nożnej
1934 w Austrii
1935 w Austrii